Frøslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Frøslev Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Frøslev Sogn i Morsø Kommune
 Frøslev Kirke (Stevns Kommune) – en kirke i Frøslev Sogn i Stevns Kommune